Балтушис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Балтушис, Юозас (настоящее имя и фамилия Альбертас Юозенас; 1909—1991) — литовский советский писатель и сценарист, публицист, общественный и государственный деятель.
 Балтушис-Жемайтис, Феликс Рафаилович (1897—1957) — советский военачальник, генерал-майор, бригадный генерал Литовской народной армии.